William Herbert, 1:e earl av Pembroke kan syfta på:
William Herbert, 1:e earl av Pembroke (1423–1469), upphöjd till earl 1468
 William Herbert, 1:e earl av Pembroke (1506–1570), upphöjd till earl 1551

en:William Herbert#Earls